Stamboom Albert van Pruisen (1809-1872)
 Stamboom Albert van Pruisen (1837-1906)